Die Erste Division 1929/30 war die 30. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. September 1929 und endete am 30. März 1930.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1929/30